Новодевичье — название населённых пунктов в России:

 Новодевичье — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Новодевичье — село в Ельниковском районе Мордовии.
 Новодевичье — село в Шигонском районе Самарской области.

См. также 
 Новодевичье кладбище